8. etape af Giro d'Italia 2020 var en 200 km lang , som blev kørt den 10. oktober 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Tony Gallopin () – stillede ikke til start
  Edoardo Affini () – stillede ikke til start
  Simon Yates () – stillede ikke til start
  Patrick Gamper () – stillede ikke til start
  Sean Bennett () – stillede ikke til start
  Ben Gastauer () – gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted 

08